KIO se puede referir a:
 KIO, siglas de KDE Input/Output, parte de la arquitectura KDE.
 KIO, fórmula química del hipoyodito de potasio (el yodito, yodato y peryodato tienen, respectivamente, las fórmulas KIO2, KIO3 y KIO4).
 Kuwait Investments Office, un fondo soberano kuwaití.
 Torres KIO, rascacielos de Madrid que debe su nombre a la empresa kuwaití Kuwait Investments Office.

Kio se puede referir a:
 Kiō, uno de los siete títulos del shōgi profesional.
 Kio, abreviatura del kibiocteto'', unidad de almacenamiento informático que equivale a 1024 octetos.
 Kio, apellido artístico de una saga de magos soviéticos: Emil Kio, Igor Kio.
 Shimoku Kio, dibujante japonés de manga.